Lucio Valerio Flacco (latino: Lucius Valerius Flaccus) fu il nome di diversi personaggi della storia della Repubblica romana:

 Lucio Valerio Flacco – politico romano, magister equitum del dittatore Marco Emilio Papo (321 a.C.)
 Lucio Valerio Flacco – politico romano, console nel 261 a.C.
 Lucio Valerio Flacco – politico romano, console nel 195 a.C.
 Lucio Valerio Flacco – politico romano, triumviro nel 190 a.C.
 Lucio Valerio Flacco – politico romano, console nel 152 a.C.
 Lucio Valerio Flacco – politico romano, console nel 131 a.C.
 Lucio Valerio Flacco – politico romano, console nel 100 a.C., figlio del precedente, console suffetto nell'86 a.C., interrex e magister equitum del dittatore Silla nell'82 a.C.
 Lucio Valerio Flacco – politico romano, pretore nel 63 a.C., figlio del precedente
 Lucio Valerio Flacco – figlio del precedente, portato in tribunale da Cicerone per difendere il padre
 Lucio Valerio Flacco – flamen di Marte, amico di Cicerone

Flacco, Lucio